Paul Buchanan est le nom de :
 Paul Buchanan, chanteur écossais du groupe The Blue Nile ;
 Paul Buchanan, boxeur britannique.